Кубок Польщі з футболу 2016–2017 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вдруге здобула Арка (Гдиня).

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 липня 2016

|}

Перший раунд 
Команда ГКС (Ястшембе) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 липня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 липня 2016

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/29 листопада 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/30 листопада 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня/29 листопада 2016

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого/4 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня/5 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі  
 Кубок Польщі на soccerway 

2016–2017 
Польща
Польща
2016 у польському спорті
2017 у польському спорті